Scion tC — (з англ - послідовник) це ліфтбеки, що виробляються компанією Scion бренд Toyota Motor Corporation представлений на американському ринку у 2004 році. Модель вироблялась на базі Toyota Avensis / Caldina.

Перше покоління Scion tC (2004-2010) 

2.4 L 2AZ-FE І4

Друге покоління Scion tC (2010-2016) 

2.5 L 2AR-FE І4

Продажі

Примітки

Посилання 

www.scion.com

Автомобілі Scion